Russisk har flere betydninger:

 Russisk (sprog) – det russiske sprog.
 Russisk (skolefag) – faget i skolen.
 Russere – personer fra Rusland.
 Rusland – tilhørende Rusland.
 Russisk roulette – et hasardspil. 
 Russisk salat – pålægssalat (farvet rød af rødbeder).